Der erste Frühlingstag steht für:

 Der erste Frühlingstag (1956), einen deutschen Spielfilm von Helmut Weiss
 Der erste Frühlingstag (1961), einen österreichischen Fernsehfilm von Hans Jaray
 Der erste Frühlingstag (1962), einen deutschen Fernsehfilm von Hermann Pfeiffer
 Der erste Frühlingstag (1971), einen deutschen Fernsehfilm von Axel von Ambesser und Heribert Wenk